Эндер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эндер, Аксель (1853—1920) — норвежский художник и скульптор, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея искусства, архитектуры и дизайна.
 Эндер, Борис Владимирович (1893—1960) — художник.
  (род. 1946) — лихтенштейнский горнолыжник, участник Олимпийских игр (1968).
 Эндер, Ксения Владимировна (1895—1955) — художница-авангардистка, сестра Бориса Эндера.
 Эндер, Мария Владимировна (1897—1942) — художница-авангардистка, сестра Бориса Эндера.
 Эндер, Ина (1917—2008) — одна из первых женщин-полицейских в Германии
 Эндер, Иоганн Непомук (1793—1854) — австрийский художник.
 Эндер, Корнелия (род. 1958) — восточногерманская пловчиха.
 Эндер, Отто (1875—1960) — австрийский государственный и политический деятель.
 Эндер, Томас (1793—1875) — австрийский художник.
  (1901—1969) — депутат Рейхстага (1932—1933).
 Эндер, Эдуард (1822—1883) — австрийский художник.
 Эндер, Эрвин Йозеф (1937—2022) — немецкий католический священник.
  (род. 1974) — панамская музыкантка и актриса, лауреат «Латинской Грэмми» за мексиканскую песню (2016) и лучшую песню года (2014).

  (род. 1939) — американский военный врач, глава Корпуса медсестёр Армии США (1987—1991).

См. также 
 «Игра Эндера» — научно-фантастический роман Орсона Скотта Карда.